

Messico 
 Chiesa di Santiago –  Città del Messico

Portogallo 
 Chiesa di Santiago – Coimbra

Spagna 
 Chiesa di Santiago – La Coruña
 Chiesa di Santiago – Alba de Tormes
 Chiesa di Santiago – Almería
 Chiesa di Santiago – Jerez de la Frontera
 Chiesa di Santiago – Lorca
 Chiesa di Santiago – Puente la Reina
 Chiesa di Santiago – Roncisvalle
 Chiesa di Santiago – Sangüesa
 Chiesa arcipretale di Santiago – Villena

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giacomo